Перша Ліга Туреччини 1982—1983  — 25-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдесяте здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Мерсін Ідманюрду взяв участь у Кубку володарів кубків 1983—1984 як фіналіст Кубка Туреччини 1982—1983.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1982-1983
Туреччина
Туреччина
1982 у турецькому спорті
1983 у турецькому спорті